Arthur Law – brytyjski polityk
 Arthur Law (1904–1961) – nowozelandzki rugbysta, reprezentant kraju
 Arthur Law – walijski hokeista na trawie, olimpijczyk